A 2005-ös Australian Open férfiversenyét az orosz Marat Szafin nyerte az ausztrál Lleyton Hewitt előtt. A döntőben 1–6, 6–3, 6–4, 6–4-re győzött Szafin, aki az elődöntőben 4 óra 28 percig tartó összecsapás során, mérkőzéslabdát hárítva ejtette ki a címvédő és első kiemelt Roger Federert. Szafin harmadszor játszott finálét az Australian Openen, s először sikerült nyernie. Ez volt a második Grand Slam-győzelme, 2000-ben a US Openen tudott győzni.

Kiemeltek

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

F1